Алекса́ндр Сини́цын:
 Синицын, Александр Владимирович (род. 1997) — российский гандболист.
 Синицын, Александр Львович (1891—1959) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Синицын, Александр Николаевич (1833—1884) — сенатор.
 Синицын, Александр Николаевич (1913—1991) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Синицын, Александр Павлович (1922—1944) — разведчик, Герой Советского Союза.
 Синицын, Александр Ренальдович (1950—2010) — музыкант, создатель музыкальных проектов «Союз композиторов», «Отряд имени Валерия Чкалова». Примечания